La Face cachée,  de la  de la série télévisée Buffy contre les vampires (1997).
 Un épisode de Dr House.
 La Face cachée, film réalisé par Bernard Campan (2007).